La liste des villes et villages fleuris de Maine-et-Loire dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de Maine-et-Loire, en Pays de la Loire.

En 2022, 83 communes du département figurent au palmarès du concours, soit deux communes de moins par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 83 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 7 communes. 
 3 fleurs : 21 communes.
 2 fleurs : 28 communes.
 1 fleur : 27 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de Maine-et-Loire labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Cholet (2019)
 Angers (2016)

Prix nationaux 

 Prix du jardinier : Aubigné-sur-Layon (2020).
 Prix de la valorisation touristique du label : Chenillé-Changé (2019).
 Prix national de l'Arbre : Beaufort-en-Vallée (2005), Angers (2000).

Prix spéciaux 

 Prix de la diversité végétale : Cholet (2016), Aubigné-sur-Layon (2014).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Maine-et-Loire
villes et villages fleuris